Чемпионат мира по баскетболу 2002 — четырнадцатый в мире чемпионат по такому виду спорта как баскетбол среди мужчин проводился в США, Индианаполис, с 29 августа по 8 сентября 2002. Чемпионом в пятый и последний раз в своей истории стала сборная Югославии.

Карта участников турнира

1-й отборочный раунд 
По три команды из группы выходили во 2-й отборочный раунд.

Группа A

Группа Β

Группа C

Группа D

2-й отборочный раунд 
Учитывались игры, проведенные на 1-м этапе. Первые 4 команды каждой группы выходили в плей-офф.

Группа E 

2 сентября, 2002

3 сентября, 2002

4 сентября, 2002

Группа F 

2 сентября, 2002

3 сентября, 2002

4 сентября, 2002

Плей-офф

Игры за 1-4-е места

Игры за 5-8-е места

Игры за 9-12-е места

Игры за 13-16-е места

Символическая сборная 
  Эмануэль Жинобили
  Предраг Стоякович
  Яо Мин
  Дирк Новицки
  Перо Кэмерон

Итоговое положение

Ссылки 
 Чемпионат мира 2002 года на сайте ФИБА

Август 2002 года
Сентябрь 2002 года
2002 год в Индиане
Международные спортивные соревнования в Индианаполисе